Indivíduo que conduz uma jangada;

Radiodifusão 
 Jangadeiro - conglomerado de mídia brasileiro no estado do Ceará;
 Rede Jangadeiro FM - rede de rádio cearense;
 TV Jangadeiro - emissora de televisão de Fortaleza, CE;

Outros 
 Jangadeiros Alagoanos - uma escola de samba.